Nordaustlandet (Nordöstlandet) är den näst största ön inom ögruppen Svalbard, med en yta av 14,467 km². Som namnet antyder ligger den nordost om Spetsbergen. Nordaustlandet och Spetsbergen åtskiljs av Hinlopenstretet.

En stor del av Nordaustlandet är täckt av glaciärer. Här finns t.ex. Austfonna (Europas största), Vestfonna och Sörfonna. Resten är tundra. Austfonna är den tredje största glaciären i världen (efter glaciärerna på Antarktis och Grönland).

Nordaustlandet ingår i Nordaust-Svalbard naturreservat.

Ön är obebodd. 

På Nordaustlandet etablerade Tyskland en väderstation under andra världskriget. De två byggnaderna som utgjorde väderstationen finns kvar, men får inte besökas. De är skyddade och anses vara det bästa exemplet på väderstationer från krigsperioden.

Djurliv
På ön finns valross, isbjörn, ismås och ett litet bestånd av svalbardsren.

Referenser

Externa länkar 

 Nordaustlandet West
 Nordaustlandet East

Öar på Svalbard